Зато́н — посёлок в Краснобаковском районе Нижегородской области. Входит в состав городского поселения Рабочий посёлок Красные Баки.

География 
Посёлок располагается на берегу левобережной старицы реки Ветлуги.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Краснобаковского района